Przełęcz Beskidek – przełęcz górska w Beskidzie Śląskim położona na wysokości 668 m n.p.m. w Paśmie Baraniej Góry, pomiędzy szczytami Beskidka (700 m n.p.m.) i Orłowej (813 m n.p.m.).

Szlaki turystyczne 
  Schronisko PTTK na Równicy - Beskidek - Przełęcz Beskidek - Orłowa - Świniorka - Trzy Kopce Wiślańskie

Przełęcze Beskidu Śląskiego